Вольден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вольден, Брит (род. 1960) — норвежская ориентировщица, призёр чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Вольден, Ларс (род. 1992) — норвежский профессиональный хоккеист, голкипер.